Lütgens ist der Familienname folgender Personen:

 Annelie Lütgens (* 1956), Kunsthistorikerin, Kuratorin und Publizistin
 August Lütgens (1897–1933), deutscher KPD-Funktionär, NS-Justizopfer
 George Henry Lütgens (1856–1928), Hamburger Reeder und Politiker, MdHB
 Hans Lütgens (1920–1987), Bioakustiker
 Hans-Heinrich Lütgens, Gründer der Reederei Lütgens & Reimers in Hamburg (1887)
 John Lütgens (1875–1950), deutscher Architekt
 Kay Lütgens (* 1957), deutscher Rechtsanwalt und Buchautor, Hamburg
 Nicolaus Heinrich Lütgens (1804–1881), deutscher Kaufmann
 Rudolf Lütgens (1881–1972), deutscher Wirtschaftsgeograf

Siehe auch:
 Lütkens